służka – z języka staropolskiego: służący, służąca
 służka – z języka japońskiego: miko – świątynna kapłanka
 Służka – nazwa własna członkini chrześcijańskiego zgromadzenia pod nazwą: Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
 służka – element w architekturze średniowiecznej